Благополучие:
 Благополучие — счастливая жизнь при деньгах , а также  материальных благ, который получил человек в процессе жизни с целью удовлетворения своих личных потребностей.

Наименование 
 «Благополучие» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1741 года.
 «Благополучие» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1774 года, участник «вооружённого нейтралитета».

Стих 
 Михаил Матвеевич Херасков, «Благополучие».
 Игорь Владимирович Юрков, «Благополучие».

См. также 
 Благополучие животных
 Благополучненский
 Благосостояние